Namárië és el text en llengua Quenya més extens de El Senyor dels Anells, obra cabdal de John R.R. Tolkien.

El significat de Namárië és una forma de comiat pròpia dels elfs.
També es coneix amb el nom de El lament de Galadriel i de forma equívoca sota la denominació de Cançó dels Elfs més enllà del mar.

Aquest poema expressa, en boca de na Galadriel, el dolor dels elfs en abandonar la Terra Mitjana al final de la Tercera Edat, quan aquesta passa a ser el domini dels homes.

Traducció 
Els primers versos del text en quenya i la seva traducció al català és la següent: 
(en alguns casos, la línia del text no correspon exactament a la de la traducció a causa del diferent ordre d'algunes paraules)

Terra Mitjana